Мировая группа — высшая ступень Кубка Федерации. В 2013 году в ней принимают участие сборные Чехии, Италии, России, Сербии, США, Австралии, Японии и Словакии, которые посеяны следующим образом:
  Сборная Чехии
  Сборная Сербии
  Сборная Италии
  Сборная России

Сборные Сербии, США, Австралии и Японии (как проигравшие в четвертьфиналах), попадают в плей-офф Мировой группы; где поборются с Германией, Швецией, Испанией и Швейцарией) (командами, победившими в Мировой группе II) за право остаться в элитной группе сборных команд теннисисток.

Сетка

Четвертьфиналы

Чехия — Австралия

Италия — США

Россия — Япония

Сербия — Словакия

Полуфиналы

Италия — Чехия

Россия — Словакия

Финал

Италия — Россия

Примечания

См. также 
 Кубок Дэвиса 2013. Мировая группа

Ссылки 
 Официальный сайт 

Мировая группа